Gulya ist der Familienname folgender Personen:

 János Gulya (1933–2017), ungarischer Finnougrist
 Robert Gulya (* 1973), ungarischer Komponist